Сунь Шэннань (), родилась 21 января 1987 года в Пекине, Китай) — китайская теннисистка.
 Победительница 1 турниров WTA в паре.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в паре (Australian Open-2004).

Общая информация 
Отца китаянки зовут Сунь Чуньлай, маму — Сунь Юйсе.

Шэннань пришла в теннис в 9 лет.

Своим любимым покрытием Сунь считает хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (6)

Поражения (2)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (43)

Победы (26)

Поражения (17)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1987 году
Родившиеся 21 января
Родившиеся в Пекине
Теннисисты Китая
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек